Sezon Svenska hockeyligan rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 jako 40. sezon rozgrywek o mistrzostwo Szwecji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach bierze udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu jest drużyna Skellefteå AIK, która w finale poprzedniej edycji pokonała Färjestad BK 4:0. W porównaniu do ubiegłego sezonu ligę opuścił zespół: AIK, natomiast Örebro HK wygrał turniej o utrzymanie w lidze. Miejsce AIK Ishockey zajął Djurgårdens IF, który awansował z rozgrywek Allsvenskan.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 10 września 2014, a zakończył się w marcu 2015. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 55 spotkań.

Legenda:       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.,       = Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej został Amerykanin Derek Ryan (Örebro HK), który w 55 meczach uzyskał 60 punktów (15 goli i 45 asyst). Najlepszym strzelcem był jego rodak Broc Little (Linköping), który zdobył 28 goli w 55 spotkaniach i otrzymał nagrodę Trofeum Håkana Looba.

Faza play-off 
Wzorem innych lig europejskich w 2013 postanowiono zreformować system fazy play-off. W nowym formacie bezpośrednio do rundy finałowej awansuje sześć drużyn. Zespoły z miejsc 7-10 wpierw będą rywalizować o dwa wolne miejsca w fazie play-off.

Runda kwalifikacyjna
Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały pierwszą rundę fazy play-off. Zwycięzcą serii została drużyna, która zdobyła dwa zwycięstwa.
 Färjestad BK (7) - Brynäs IF (10) 1:2 (3:4, 3:2, 1:2)
 Luleå HF (8) - Djurgårdens IF (9) 2:0 (1:0, 3:1)

Główna faza play-off
W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego walczyła z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego zagrał z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczyły według klucza: 3-6, 4-5.

Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego (w tym wypadku Skellefteå AIK) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 3 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Drzewko play-off 

Najskuteczniejszym zawodnikiem fazy play-off został Axel Holmström (Skellefteå AIK), który uzyskał 18 punktów (6 goli i 12 asyst). Najlepszym strzelcem był Rhett Rakhshani (Växjö Lakers), który zdobył 8 goli.

Nagrody 
 Skyttetrofén: Derek Ryan (Örebro)
 Guldhjälmen: Derek Ryan (Örebro)
 Trofeum Salminga: Tim Heed (Skellefteå)
 Trofeum Honkena: Joel Lassinantti (Luleå)
 Trofeum Håkana Looba: Broc Little (Linköping)
 Trofeum Petera Forsberga: Mattias Sjögren (Linköping)
 Najlepszy pierwszoroczniak sezonu: Marcus Sörensen, (Djurgården)
 Stefan Liv Memorial Trophy: Noah Welch (Växjö Lakers)
 Guldpipan: Mikael Nord

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwecji
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Szwecji
2015 w Szwecji